Las Bòrdas ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:

 Les Bordes-sur-Arize, Département Ariège
 Lasbordes, Département Aude

Las Bordas ist der spanische Name von
 Es Bòrdes, Provinz Lleida